Дом Товарищества резиновой мануфактуры «Треугольник» расположен в Москве, в пределах Садового кольца, по адресу улица Маросейка, дом 12, стр. 1. Памятник градостроительства и архитектуры.

История 

Дом № 12, стр. 1 — здание Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (1914—1916, архитектор М. С. Лялевич.).

Архитектура 
Четырёхэтажный дом Товарищества отличается строгим и монументальным внешним видом: это уникальный для Москвы образец смешения северного модерна с неоклассицизмом, характерный скорее для Санкт-Петербурга. Здание окрашено в серые цвета, первый этаж эффектно рустован. Центральный фасад выделяется высокими арочными проёмами окон на уровне 2-4 этажей, которые разделены парными колоннами с капителями ионического ордера.

Каждый проём венчается стилизованным замковым камнем со скульптурным изображением греческой богини войны, стратегии и мудрости — Афины.

Использование 
Хотя основное производство компании-основного поставщика резины для автотранспорта и авиационной промышленности, официально закрепившей в 1908 году за собой название «Треугольник», было размещено в Петербурге, компания также владела и фабрикой резиновых изделий в Москве.
 
В 1914-1916 годах для размещения московской администрации Товарищества по проекту архитектора Мариана Лялевича на Маросейке было выстроено административное здание. Согласно описи, им владели братья Сергей и Василий Берги - крупные промышленники и меценаты.

После октябрьской революции использовалось как административное здание: здесь располагался «Резинотрест», затем Научно-исследовательский институт резиновой промышленности, Министерство химической промышленности СССР, Федеральная служба налоговой полиции, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.

В настоящее время здание занимает Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.

Интересные факты 
 По своему внешнему виду, здание весьма похоже на торговый дом Мертенса, построенный Лялевичем в 1911-1912 годах на Невском проспекте (СПб).
 На здании установлена мемориальная доска в честь министра машиностроения Советского Союза Вячеславу Бахиреву, в котором он работал с 1968 по 1987 годы.

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 162-163.

Примечания

Ссылки 
 Дом резиновой мануфактуры «Треугольник»
 Дом «Треугольник»

Достопримечательности Москвы
Здания и сооружения Маросейки
Здания и сооружения, построенные в 1916 году в Москве